«Песчаный дьявол» () — артхаусный фильм ужасов режиссёра Ричарда Стэнли, снятый в 1992 году.

Сюжет 
Намибия после обретения независимости от ЮАР. По пустыне бродит странный убийца, который соблазняет белых женщин, а затем убивает их и расчленяет тела. Расследование дела поручено чернокожему детективу Бену Макаробу, который сперва категорически отказывается видеть в деле мистическую подоплёку. Однако странности в деле заставляют полицейского обратиться за помощь к местному колдуну Джо, в прошлом киномеханику. Тот обращает внимание Бена на некоторые детали и замечает, что детективу проходится иметь дело с существом из иного мира, которое посредством таких убийств набирает магическую силу.

Тем временем жительница ЮАР Уэнди Робинсон ссорится со своим мужем и в поисках новой жизни уезжает в Намибию. В окрестностях городка Бетани она встречает странного человека, который очень быстро становится пределом её мечтаний. Однако однажды она находит в его багаже отрезанные пальцы. Впрочем, её новый возлюбленный не слишком этим смущается — он сообщает, что ищет в пустыне женщин, которые измучены жизнью и даёт им быструю смерть. Но Уэнди этот вариант не очень-то устраивает — она оглушает своего любовника и пытается бежать. Однако убийца посредством своих магических способностей создаёт на дороге аварийную ситуацию, в которой женщина лишается автомобиля. Теперь она один на один с пустыней.

В конце концов девушка, таинственный незнакомец и Бен Макароб встречаются в городе-призраке посреди пустыни. Убийца смертельно ранит детектива, однако тот успевает совершить обряд, рекомендованный ему Джо. В итоге физическое тело демона становится уязвимым для физических воздействий и Уэнди выстрелом в упор лишает его головы. Однако суть убийцы переселяется в девушку…

В ролях 
 Роберт Джон Бёрк — Песчаный Дьявол
 Челси Филд — Уэнди Робинсон
 Закес Мокае — Бен Макароб
 Уильям Хуткинс — капитан Корнелиус Бейман
 Джон Матшикиза — Джо Ниманд
 Расселл Копли — капитан Дутойт
 Люк Корнелл — солдат
 Руфус Сварт — Марк Робинсон
 Андре Одендаал — капитан Бейтс
 Терри Нортон — Саарке Хаархофф

Награды 
 1993 номинация на главный приз фестиваля в Авориазе
 1993 номинация на лучший фильм на фестивале Fantasporto

Ссылки 
 Richard Stanley’s production diary on Dust Devil 

Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов ЮАР
Фильмы Великобритании 1992 года
Фильмы Ричарда Стэнли